Związek Ajapa Yoga (dewanagari अजपा योग trl. ajapā yoga, wym. adźapa joga), (wcześniej jako Związek „Ajapa Yoga” i Związek Adźapa-Joga) – związek wyznaniowy tradycji hinduistycznej, działający na terenie Polski legalnie w rozumieniu obowiązującego prawa wyznaniowego. Związek propaguje technikę oddechowo-medytacyjną o nazwie adźapajoga. Członkowie związku tworzą aśramy i ośrodki medytacji.

W 2016 roku Związek liczył 133 członków.

Historia 
W Polsce pojawianie się adźapajogi można datować na dzień 13 czerwca 1980 roku, kiedy to Joachim Petzold, pochodzący z Niemiec Zachodnich, jedyny europejski instruktor adźapy, przyjechał do Szczecina i udzielił pierwszych inicjacji. Przez 10 lat adźapajoga funkcjonowała nieformalnie.

7 kwietnia 1990, w oparciu o wytyczne Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, związek został oficjalnie zarejestrowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i umieszczony na liście Kościoły i związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod pozycją nr 17 tego ogólnopolskiego rejestru. Jako osoba kierująca związkiem został wskazany Guru Prasad.
Siedziba związku znajduje się w Bydgoszczy przy ul. Muszlowej 27.

Cel działalności 
Celem członków związku jest dążenie do samopoznania, do czego prowadzi: uznanie guru, oddawanie mu czci i przebywanie w jego towarzystwie, przestrzeganie reguł dotyczących pożywienia i trybu życia, praktyka mantr, czyli dźwięków i rozważanie prawd ducha.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Organizacje hinduistyczne
Związki wyznaniowe
 
Hinduizm w Polsce